DJ – osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki
 "DJ" – polski film z 2018
 "DJ" – singiel zespołu Alphabeat
 "DJ" – singiel Davida Bowie

Ludzie 
 D.J. Augustin – amerykański profesjonalny koszykarz
 D.J. Carey – irlandzki zawodnik hurlingu
 DJ Adamus – polski didżej i producent muzyczny
 DJ Antoine – szwajcarski didżej i producent muzyczny
 DJ BoBo – szwajcarski didżej, tancerz, wokalista, kompozytor i producent muzyczny
 DJ Delorie – amerykański programista
 DJ Fresh – brytyjski DJ i producent muzyczny 
 DJ Khaled – amerykański DJ i producent muzyczny 
 DJ Khalil – amerykański DJ i producent muzyczny 
 DJ Mustard – amerykański DJ i producent muzyczny 
 DJ Premier – amerykański DJ i producent muzyczny 
 DJ Snake – francuski DJ i producent muzyczny 
 DJ Sharkey – brytyjski DJ i producent muzyczny 
 DJ Qualls – amerykański aktor
 Dennis Johnson – były amerykański koszykarz
 Derek Jeter – amerykański zawodnik Major League Baseball

Zobacz też